Sumberarum kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberarum (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,27, long 111,86), 
 Desa Sumberarum (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,22, long 111,55), 
 Desa Sumberarum (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,16, long 114,12), 
 Desa Sumberarum (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,25, long 112,34), 
 Desa Sumberarum (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,76, long 111,23), 

Robotskapade Indonesienförgreningar